Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2020/21 enthält alle Spieler mit ihren Einzelergebnissen, die für die österreichische Schachbundesliga 2020/21 gemeldet wurden.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 12 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Sechs der sieben Vereine machten von dieser Option Gebrauch, von diesen meldeten fünf je zwei zusätzliche Jugendliche, ein Verein einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die Spielgemeinschaft Fürstenfeld/Hartberg in allen Wettkämpfen dieselben sechs Spieler einsetzte, spielten beim SK Ottakring und ASVÖ Pamhagen je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 50 Spieler zum Einsatz, von denen 31 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Gábor Nagy (Fürstenfeld/Hartberg) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien. Richárd Rapport, Marin Bosiočić (beide St. Veit) und Manfred Freitag (Fürstenfeld/Hartberg) erreichten je 5 Punkte aus 6 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Nagy.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2021); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2021); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2021
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SV "Das Wien" St. Veit

SV Raika Rapid Feffernitz

Spielgemeinschaft Fürstenfeld/Hartberg

SK Ottakring

Spielgemeinschaft Grieskirchen/Schallerbach

SK Absam

ASVÖ Pamhagen

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2020
Schach 2021